Алексе́й Ряза́нов:
 Рязанов, Алексей Васильевич (1922—2013) — советский военачальник, генерал-майор.
 Рязанов, Алексей Константинович (1920—1992) — генерал-майор авиации, дважды Герой Советского Союза.